De Angolachelonia zijn een clade van uitgestorven schildpadden van het Laat-Jura tot het Paleogeen van Eurazië. De groep wordt gedefinieerd als alle taxa die afstammen van de laatste gemeenschappelijke voorouder van Angolachelys (waarnaar de clade genoemd is) en Solnhofia, een definitie die mogelijk een clade van volledig zeebewonende schildpadden zou kunnen omvatten. Angolachelonia omvatte oorspronkelijk alleen Solnhofia, Angolachelys en Sandownia toen het werd benoemd door Octavio Mateus e.a. in 2009, maar latere fylogenetische analyses door Serjocha Evers en Roger Benson in 2018 verenigen de familie Sandownidae, waaronder Angolachelys en Sandownia onder andere taxa, met de gehele clade Thalassochelydia uit het Laat-Jura, waarbij Solnhofia een basaal lid kan zijn. Hoewel de plaatsing van Solnhofia zwak ondersteund is en de clade Angolachelonia van inhoud kan veranderen met verdere analyse, wordt de clade Sandownidae plus Thalassochelydia goed ondersteund en stort niet in tot een "kam" ongeacht de onzekere evolutionaire plaatsing van de groep. Drie alternatieve mogelijke oorsprongen van Angolachelonia sensu Evers en Benson worden hieronder getoond.

Uitgestorven schildpadden